Als Brillenvogel bezeichnet man:

 einen Vogel aus der Familie der Brillenvögel
 den Blaukopf (Schmetterling)